Mimi Kok sr. (1911-2009), Nederlands danslerares en actrice
 Mimi Kok jr. (1934-2014), Nederlands fotomodel en actrice, dochter van Mimi Kok sr.